Großsteingrab Uggeløse Skov steht für:

 Großsteingrab Uggeløse Skov 1
 Großsteingrab Uggeløse Skov 2
 Großsteingrab Uggeløse Skov Afd.137
 Großsteingrab Uggeløse Skov Afd.152
 Großsteingrab Uggeløse Skov Afd.162